

Geografia 
 Verucchio –  comune della provincia di Rimini in Emilia-Romagna
 Villa Verucchio – frazione del comune di Verucchio

Persone 
 Malatesta da Verucchio – condottiero italiano, signore di Rimini
 Maestro di Verucchio – pittore anonimo identificabile forse con Francesco da Rimini